«Подруги, на фронт!» — советский короткометражный агитфильм 1941 года. Своеобразный спин-офф фильма «Фронтовые подруги». Первый фильм киностудии «Ленфильм» снятый в Великую Отечественную войну: съёмки начались уже 24 июня 1941 года, вышел на экраны 14 июля 1941 года.

Сюжет 
В фильме участвовали героини полюбившегося зрителям фильма «Фронтовые подруги» — по сюжету санинструкторы из этого фильма Лёля, Наташа, Тамара и Зина призывают советских девушек записаться на курсы медсестёр и отправиться на фронт.

В этом фильме главной героиней является эпизодичная героиня фильма «Фронтовые подруги» — Лёля «Чижик», играющая её Ольга Федорина была не актриса, а студентка 1-го Ленинградского медицинского института, и уже во время выхода фильма на экран действительно ушла на фронт и стала хирургической медсестрой медсанбата.

В ролях 
 Ольга Федорина — Лёля Федорина, «Чижик»
 Григорий Любимов — комиссар
 Зоя Фёдорова — Наташа
 Тамара Алёшина — Зина
 Манефа Соболевская — Тамара
 Екатерина Мелентьева-Боярская — Шура

Источники 
 Подруги, на фронт! // Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918—2003), 2004
 Пётр Багиров, Вера Кузнецова — «Ленфильм» в 1941 году: Из приказов Комитета по делам кинематографии при СНК СССР // Киноведческие записки, № 72, 2005
 Ленинград, 16 января 1944: Горожане проводят досуг в кинотеатрах // ТАСС, 16 января 2014
 14 июля 1941 г. на экраны вышел первый оборонный игровой короткометражный фильм «Подруги, на фронт!» // Ленфильм, 14 июля 2016

Комментарии 

Фильмы СССР 1941 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР
Пропагандистские фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-сиквелы
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё